

Astronomia
 128925 Conwell – asteroide della fascia principale

Persone
 Angell Conwell – attrice e modella statunitense
 Carolyn Conwell – attrice statunitense
 Russell Conwell Hoban – scrittore statunitense
 Tony Conwell – calciatore inglese